Valsequillo (Córdoba), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Valsequillo de Gran Canaria, een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas